Сольно́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 60 км на північний схід від Безансона, 37 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 309 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 796,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сольно на сайті французького Національного інституту географії
 Сольно на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сольно на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сольно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сольно на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона